Следы на снегу (фильм, 1955)
 Следы на снегу (фильм, 2014)